Eppillus (en cèltic: "cavall petit") era el rei dels atrebats, una tribu britànica aliada i client de Roma. Era fill de Commi, aliat gal de Juli Cèsar que va fugir a Britània a causa de la revolta de Vercingetorix.

A la mort de Commi, aparentment Eppillus regnà juntament amb el seu germà Tincomarus. La seva capital era Noviomagus (Chichester) al sud del territori, mentre Tincomarus governava el nord des de Calleva Atrebatum, (Silchester).

Poc abans de l'any 7, Eppillus es va convertir en l'únic rei dels atrebats i aparentment Tincomarus demanà l'ajuda d'August, ja que havia estat deposat després d'alguna intriga familiar. Malgrat tot, Roma va reconèixer Eppillus amb el títol de "Rex".

Als voltants de l'any 15 Eppillus fou succeït per un altre dels seus germans, Verica. S'han trobat monedes encunyades durant la mateixa època on apareix Eppillus com a rei dels cantiacs, a Kent, reemplaçant l'antic rei Dubnovellaunus. És possible que Eppillus fos deposat pel seu germà Verica i fugís a Kent establint-se com a rei, o potser els cantiacs li oferissin el tron i Eppillus cedís el govern dels atrebats al seu germà. També és possible que l'Eppillus de Kent fos un altre home.

Referències 

Atrèbats
Reis britons de l'edat antiga
Persones de la Guerra de les Gàl·lies
Polítics britànics